La gastronomía de Trentino-Alto Adigio es la cocina tradicional de esta región italiana. Véase por separado:
 Gastronomía de Alto Adigio, para la provincia de Bolzano.
 Gastronomía de Trentino, para la provincia de Trento.